Бензоа́т ка́льция (бензо́йноки́слый ка́льций) — органическая кальциевая соль бензойной кислоты. Используется в качестве консерванта в продуктах питания и зарегистрирован как пищевая добавка с номером Е213. Химическая формула — .

Бензоат кальция в основном используется при производстве консервированных овощей. Особенно используется для консервирования овощей в сочетании с уксусной кислотой, таких как солёные огурцы, кислые фрукты и концентраты фруктовых соков. Кроме того, он используется для консервирования майонеза.

Физические свойства 
При стандартных условиях, бензоат кальция представляет собой бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Образует кристаллогидраты.

Образует кристаллогидрат состава Ca(CHCOO) • 3HO.

Получение 
 Взаимодействие гидроксида кальция и бензойной кислоты:

Применение 

 Используется в качестве пищевой добавки — E213.

Безопасность 
Бензоат кальция теряет свою важность в пищевой промышленности, поскольку является сильным аллергеном, в отличие от своих собратьев — бензойной кислоты (Е210), бензоата натрия (Е211) и бензоата калия (Е212). Тем не менее, он одобрен в Европейском союзе, США, Австралии и Новой Зеландии в качестве безопасной пищевой добавки.

В 1983 году Объединённый экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) установил допустимое суточное потребление (ДСП) бензоата кальция в количестве 5 мг/кг массы тела. Это первый из бензоатов, одобренных в качестве пищевой добавки. В 2016 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA), проводя пересмотр безопасности бензоатов, установило ДСП в количестве 5 мг/кг массы тела, что согласуется с оценкой JECFA 

Бензоат кальция нельзя использовать в кормах для животных, поскольку он представляет собой высокотоксичное вещество для кошек и смертелен даже в небольших количествах.

Примечания

Литература 
 

кальция
Консерванты
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту